Серге́й Миха́йлович Ана́шкин (род. 10 декабря 1948) — советский и российский дирижёр, музыкальный редактор, композитор, аранжировщик.

Биография 
Родился в рабочей семье. Учился в Московском хоровом училище (1955-1965), затем проходил обучение в Московской консерватории по специальности "Хоровое дирижирование" в классе доцента В.Ф. Балашова (1965-1970). Во время учебы работал концертмейстером в Московском театре им. В. Маяковского (1968-1970). В 1972-1973 гг. был дирижером Свердловского областного театра оперетты. В 1973—1975 гг. музыкальный руководитель спектаклей в Московском театре им. Ленинского комсомола. С 1975 по 1986 гг. — секретарь композитора Г.И. Гладкова. В период с 1985 по 1995 гг. служил в Храме Рождества св. Иоанна Предтечи на Пресне (8 лет певчим, 3 года регентом правого хора). В 1988-1990 гг. был заведующим музыкальной частью Московского экспериментального театра "Детектив". В 1997—2001 гг. — аранжировщик Ансамбля песни и пляски ВВ МВД России. В 2001-2003 гг. - музыкальный редактор издательства "Дрофа-Пресс". С 2004 года музыкальный редактор Челябинского издательства MPI.

Музыка к кинофильмам 
 1979 — Жил-был настройщик (совместно с Г. Гладковым, режиссёр В. Алеников)
 1983 — Человек из страны Грин (совместно с Г. Гладковым, режиссёр Т. Павлюченко)
 1993 — Учитель учителей (режиссёр Н. Бондарчук)

Музыка к мультфильмам 
 1981 — Дорожная сказка (режиссёр Г. Бардин)
 1981 — Как будто (совместно с Г. Гладковым, режиссёр И. Уфимцев)
 1982—1983 — Маленький Рыжик (2 фильма; совместно с Г. Гладковым, режиссёры М. Бузинова, И. Доукша)
 1983 — Конфликт (режиссёр Г. Бардин)
 1988 — Сегодня в нашем городе (режиссёр Е. Фёдорова)
 1989 — Какой звук издаёт комар? (режиссёр И. Уфимцев)
 2006 — Дед Мазай и другие (режиссёр Э. Авакян)

Аранжировка музыки к кинофильмам 

 2009 — Гоп-стоп (режиссёр П. Бардин)

Аранжировка музыки к мультфильмам 

 1986 — Брак (режиссёр Г. Бардин)
 1995 — Кот в сапогах (режиссёр Г. Бардин)
 2010 — Гадкий утенок (режиссёр Г. Бардин)
 2014 — Слушая Бетховена (режиссёр Г. Бардин)
 2019 — Песочница (режиссёр Г. Бардин)

Музыка для драматического театра 
 1988 — Журавлиные перья (Брянский ТЮЗ - режиссёр О. Мешково́й)
 1988 — Турандот-XX век (совместно с Р. Сайгиным; Луганский областной русский драматический театр - режиссёр Ю. Чернышев)

Хоровые аранжировки (для разных составов с сопровождением и без сопровождения) 
 1985—2021 — для Московского государственного академического камерного хора под управлением Владимира Минина; 56 работ.
 1988—1996 — для Московского мужского камерного хора под управлением Валерия Рыбина; 20 работ.
 1990 — для хора "Русское возрождение" под управлением Геннадия Дмитряка; 4 работы.
 1992 — для Государственного академического русского хора им. А. В. Свешникова под управлением Евгения Тытянко; 2 работы.
 1997-2001 — для Ансамбля песни и пляски ВВ МВД России под управлением Виктора Елисеева; 32 работы.

Отдельные сочинения 
 1984 — Дорога домой — концертная пьеса для эстрадно-симфонического оркестра.
 1984 — Сюита (in dur) для 10 юных исполнителей
 1986 Сюита для фортепианного квинтета
 1987 — Терентьище (по русской былине) — кантата для хора, солистов, чтеца и инструментального ансамбля

[[Категория:]